Meerholz steht für:

 Meerholz, ein Stadtteil der Kreisstadt Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 eine ehemalige Grafschaft in der südöstlichen Wetterau im Südosten des heutigen Landes Hessen siehe Ysenburg-Büdingen-Meerholz
 Kloster Meerholz, ein Prämonstratenserinnen-Kloster in Meerholz, Gelnhausen, Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Schloss Meerholz, in Meerholz, Gelnhausen, Main-Kinzig-Kreis in Hessen. 

Meerholz ist ein Namensteil oder der Familienname folgender Personen:

 Carl zu Ysenburg und Büdingen in Meerholz (1819–1900), hessischer Standesherr und Parlamentarier 
 Friedrich zu Ysenburg und Büdingen-Meerholz (1847–1889), hessischer Standesherr und Parlamentarier
 Gustav zu Ysenburg und Büdingen-Meerholz (1863–1929), hessischer Standesherr und Parlamentarier 
 Nico Meerholz (* 1959), südafrikanischer Badmintonspieler